Suchy kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Suchy, Vaud, ort och kommun,

Slovakien 

 Suchý (berg), Žilina,

Tjeckien 

 Suchý (ort), Södra Mähren, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar